3 Pułk Piechoty
 3 Pułk Ułanów
 3 Pułk Zmechanizowany
 3 Pułk Ułanów Śląskich
 3 Pułk Lotniczy
 3 Pułk Piechoty Legionów
 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich
 3 Pułk Strzelców Konnych
 3 Pułk Artylerii Ciężkiej
 3 Pułk Czołgów
 3 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego
 3 Pułk Piechoty KOP
 3 Pułk Piechoty Morskiej
 3 Pułk Drogowo-Mostowy
 3 Pułk Saperów
 3 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 3 Pułk Przedniej Straży
 3 Pułk Ułanów Królestwa Kongresowego
 3 Pułk Strzelców Podhalańskich
 3 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów
 3 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 3 Pułk Bersalierów
 3 Pułk Szwoleżerów
 3 Pułk Moździerzy
 3 Pułk Artylerii (LWP) – LWP
 3 Pułk Piechoty Zmotoryzowanej – III Rzesza
 3 Pułk Ułanów (LWP) – LWP
 3 Pułk Artylerii Motorowej – Polskie Siły Zbrojne
 3 Pułk Strzelców Pieszych Królestwa Kongresowego
 3 Pułk Dragonów Austro-Węgier
 3 Pułk Eklererów Gwardii Cesarskiej
 3 Pułk Piechoty Królestwa Prus
 3 Pułk Pancerny (PSZ) – Polskie Siły Zbrojne
 3 Pułk Artylerii Lekkiej (Wojska Polskiego we Francji)
 3 Pułk Ułanów Austro-Węgier
 3 Pułk Ułanów Cesarstwa Austriackiego
 3 Pułk Grenadierów Śląskich
 3 Pułk Huzarów Austro-Węgier
 3 Pułk Artylerii Ciężkiej (Wojska Polskiego we Francji)
 3 Pułk Artylerii Ciężkiej (II RP)
 3 Pułk Pancerny (II RP)
 3 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego
 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
 3 Pułk Artylerii Lekkiej (LWP)
 3 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego
 3 Pułk Szwoleżerów Cesarstwa Austriackiego
 3 Pułk Łączności (II RP)
 3 Pułk Przedniej Straży Buławy Polnej Koronnej
 3 Pułk Przedniej Straży Buławy Polnej Litewskiej
 3 Pułk Piechoty (brytyjski)
 3 Pułk Strzelców Konnych Cesarstwa Niemieckiego
 3 Pułk Haubic Polowych Austro-Węgier
 3 Pułk Grenadierów Pieszych Gwardii Cesarskiej – Francja
 3 Pułk Armat Polowych Austro-Węgier
 3 Pułk Ułanów im. Cesarza Rosji Aleksandra II (1 Brandenburski) – Rosja
 3 Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma II (2 Wschodniopruski)
 3 Berliński Pułk Piechoty – LWP
 3 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej – Polskie Siły Zbrojne
 3 Pernowski Pułk Grenadierów – Rosja
 3 Narewski Pułk Piechoty – Rosja
 3 Rewolucyjny Pułk Siedlecki
 3 Drezdeński Pułk Czołgów – LWP
 3 Pomorski Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy – LWP
 3 Łotewski Pułk Policyjny – III Rzesza
 3 Karpacki Pułk Artylerii Przeciwpancernej – Polskie Siły Zbrojne
 3 Barnaulski Syberyjski Pułk Strzelecki – Rosja
 3 Szkolny Pułk Czołgów – LWP